Грузово́й метропо́езд — специализированный технологический электропоезд метро, используемый для перевозки колёсных пар по территории метрополитена.

Примеры в России и СНГ

Москва 
По состоянию на 2000-е годы в Москве эксплуатировалось девять электропоездов: из них пять поездов, серий Е, Еж и четыре - 81-717/714. В настоящее время, все грузовые поезда, отстранены от работы, часть головных вагонов от них, используется для перегонок:

Четыре состава расформировано:
 8804-7702-7562-9336 (до 2018 без вагона 7702, до 2017 8804-7562-8416, до 1996 9052-7562-8416) — вагоны типов 81-717/714, депо «Варшавское».
 8718-7993-0129 — вагоны типов 81-717/714 и 81-717.5, депо «Калужское».
 5405-5361-5105 (до 2008 5405-3941-5105) — вагоны типов Еж и Ем-508, депо «Северное»
 9053-7877-8715 — вагоны типов 81-717/714, депо «Замоскворецкое».
Шесть поездов полностью утилизировано:
 805-2407-2399 — вагоны типа УМ-5 и Д, депо «Измайлово».
 6214-3943-5492 (до 2006 6214-3943-6211, до 2002 3509-3424-6211, до 2001 3029-3062-3424) — вагоны типа Е, Еж и Ем-508, депо «Измайлово».
 9158-7225-9222 — вагоны типов 81-717/714, депо «Красная Пресня».
 3361-6145-5544 (до 2007 3361-6145-4760) — вагоны типов Е, Ем-509 и Еж1, депо «Планерное».
 6223-5142-5141 — вагоны типов Еж и Ем-509, депо «Черкизово».
 3256-5251-5131 (до 2008 3256-3645-3678) — вагоны типа Е и Еж, депо «Свиблово».

На 2022 год, в Московском метро грузовые поезда не используются по прямому назначению, после инцидента, произошедшего в декабре 2009 года на Таганско-Краснопресненской линии, когда на станции «Сходненская» колёсная пара, перевозимая в вагоне 3361ср, продавила дверь и выпала из вагона. 

В итоге в тот день самая загруженная линия Московского метрополитена встала, пока поезд не отогнали на тупиковые пути станции «Октябрьское поле». После этого инцидента руководство метрополитена решило отказаться от перевозки грузов собственно грузовыми вагонами. Сейчас для этой цели используются обычные грузовики, а все грузовые поезда либо расформированы, либо списаны и утилизированы.

Санкт-Петербург 
В отличие от Москвы, в Санкт-Петербурге постоянное формирование у грузовых вагонов отсутствует, так как они используются исключительно в качестве прицепных.
 3707 — вагон типа Ем, депо «Московское», приписка депо «Южное».
 3740 — вагон типа Емх, депо «Северное».
 3799 — вагон типа Ем, депо «Выборгское».
 6266 — вагон типа Ем, депо «Южное».

Списаны:
 3087 — вагон типа Е, депо «Северное». Ныне находится на канаве музея Петербургского метро в депо «Южное».

Утилизированы:
 2277 — вагон типа Д, депо «Невское».
 2468 — вагон типа Д, депо «Автово».
 3762 — вагон типа Ем, депо «Выборгское».

Киев 
В Киеве единственный грузовой вагон не имеет постоянного сопровождения, поэтому, как и в Санкт-Петербурге, вагон используется в качестве прицепного.
 3195 — вагон типа Е, депо «Дарница».

Примечания 

Электропоезда метрополитена